Эндрю Диксон Мюррей (, 19 февраля 1812 — 10 января 1878) — шотландский , зоолог, энтомолог и юрист.

Биография 
Эндрю Мюррей родился в Эдинбурге 19 февраля 1812 года.

В 1857 году он стал профессором естественных наук в Эдинбурге. В этом же году Эндрю Мюррей был избран членом Королевского общества Эдинбурга. С 1858 по 1859 год он был президентом Ботанического общества Эдинбурга и президентом Королевского физического общества. В 1861 году Эндрю Мюррей переехал в Лондон. Он стал членом Лондонского Линнеевского общества. В 1869 году он был в Санкт-Петербурге в качестве делегата в ботаническом конгрессе. В 1877 году Эндрю Мюррей был назначен научным руководителем Королевского садоводческого общества.

Эндрю Мюррей умер в Кенсингтоне в Лондоне 10 января 1878 года.

Научная деятельность 
Эндрю Мюррей специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 1853: Catalogue of the Coleoptera of Scotland.
 1863: The Pines and Firs of Japan.
 1866: The Geographical Distribution of Mammals.
 1877: Economic Entomology.

Примечания

Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. — 13. Auflage. — Stuttgart: Ulmer Verlag, 1984. — ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 Andrew Dickson Murray (Scotland—England 1812—1878)

Ботаники Великобритании
Ботаники Шотландии
Члены Лондонского Линнеевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Президенты Эдинбургского королевского физического общества
Президенты Ботанического общества Шотландии